Androrangavola – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Ifanadiana
 Androrangavola – città e comune del Madagascar situata nel distretto di Marolambo